Ключики — топоним:

Казахстан 
 Ключики — село в Бородулихинском районе Восточно-Казахстанской области, ликвидировано в 2018 г.

Россия 
 Ключики — село в Серышевском районе Амурской области.
 Ключики — деревня в Куртамышском районе Курганской области.
 Ключики — деревня в Липецком районе Липецкой области.
 Ключики — деревня в Становлянском районе Липецкой области.
 Ключики — село в Сузунском районе Новосибирской области.
 Ключики — посёлок в Верховском районе Орловской области.
 Ключики — посёлок в Краснозоренском районе Орловской области.
 Ключики — деревня в Куединском районе Пермского края.
 Ключики — деревня в Октябрьском районе Пермского края.
 Ключики — деревня в Верхнедавыдовском сельском поселении Осинского района Пермского края.
 Ключики — деревня в Гремячинском сельском поселении Осинского района Пермского края.
 Ключики — деревня в Пермском районе Пермского края, Култаевское сельское поселение.
 Ключики — деревня в Пермском районе Пермского края, Пальниковское сельское поселение.
 Ключики — хутор в Сивинском районе Пермского края.
 Ключики — деревня в Каменском районе Свердловской области.
 Ключики — посёлок в Камышловском городском округе Свердловской области.
 Ключики — село в Красноуфимском округе Свердловской области.
 Ключики — деревня в Сычевском районе Смоленской области.
 Ключики — деревня в Угранском районе Смоленской области.
 Ключики — деревня в Брейтовском районе Ярославской области.
 Ключики — железнодорожная станция на линии Пенза — Сызрань.

См. также 
 Ключик